Junninsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Junninsaari (ö i Satakunta), Norra Satakunta, 
 Junninsaari (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 

Robotskapade Finlandförgreningar